Beipackzettel steht für:
 Packungsbeilage bei Fertigarzneimitteln
 Produktinformationsblatt (Finanzberatung) bei Finanzprodukten

Siehe auch: